Johann Georg Erckenbrecht ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Erckenbrecht (Schultheiß, um 1590) (um 1590–1652), venningenscher Amtmann auf Burg Steinsberg, später Stadtschultheiß und Stiftschaffner in Sinsheim
 Johann Georg Erckenbrecht (Schultheiß, 1634) (1634–1694), Schultheiß und Stiftschaffner in Sinsheim, Amtskeller in Hilsbach, Amtsverweser im Schlösschen Reichenberg, Oberamtsschultheiß in Mosbach